Anatomia:
 Trójkąt Hesselbacha

Astronomia:
 Gwiazdozbiór Trójkąta
 Trójkąt Południowy
 Trójkąt letni
 Trójkąt zimowy

Bilard:
 trójkąt (bilard)

Części miast:
 Trójkąt – osiedle Ostrowca Świętokrzyskiego

Elektryczność:
 trójkąt (połączenie)

Fizyka:
 trójkąt barw
 trójkąt Maxwella

Heraldyka:
 trójkąt zwykły
 trójkąt czeski

Komunikacja:
 trójkąt ostrzegawczy
 trójkąt torowy

Matematyka:
 Trójkąt liczbowy
 Trójkąt Keplera
 Trójkąt Pascala
 trójkąt Sierpińskiego
 trójkąt
 trójkąt podobny
 trójkąt przystający
 trójkąt prostokątny
 trójkąt równoboczny
 trójkąt równoramienny
 trójkąt sferyczny

Muzyka:
 trójkąt (instrument muzyczny)
 trójkątna kostka do strun

Film:
 Trójkąt – amerykański film telewizyjny, wyreżyserowany w roku 1995 

Polityka:
 Trójkąt Weimarski – (Polska, Francja i Niemcy)
 Trójkąt Wyszehradzki – (Polska, Węgry i Czechosłowacja)
 Trójkąt – konspiracyjne określenie Stronnictwa Ludowego

Symbole:
 czarny trójkąt
 fioletowy trójkąt
 różowy trójkąt

Potocznie:

 Triolizm – zachowanie seksualne potocznie nazywane „trójkątem”

Inne:
 Trójkąt Bermudzki
 Trójkąt Dalego
 Trójkąt Lidzbarski
 trójkąt masoński
 trójkąt sunnicki
 Trójkąt Trzech Cesarzy